BnO – bieg na orientację
 BNO – bliżej nieokreślone